Мартинівська сільська громада:
 Мартинівська сільська громада — колишня громада в Житомирській області
 Мартинівська сільська громада — громада в Полтавській області